Erik Hofmann (* 1973) ist ein deutscher Sachbuchautor im Bereich Supply-Chain-Management.

Leben 
Er studierte Wirtschaftsingenieurswesen an der TU Darmstadt und am Grenoble INP. Nach der Promotion an der TU Darmstadt (2004) setzte er seine wissenschaftliche Laufbahn an der Universität St. Gallen in leitender Funktion fort. Seit 2017 ist er Direktor des Instituts für Supply Chain Management, Universität St. Gallen (ISCM-HSG).

Seine Forschungsschwerpunkte sind Working Capital Management und Supply-Chain-Finance, dazu gehören das Einkaufs- und Beschaffungsmanagement sowie die Digitalisierung und Industrie 4.0.

Schriften (Auswahl) 
 Strategisches Synergie- und Dyssynergiemanagement. Köln 2004, ISBN 3-89936-289-6.
 Interorganizational Operations Management. Von der Strategie bis zur finanziellen Steuerung der Performance in Supply Chains. Wiesbaden 2014, ISBN 3-658-03814-4.
 mit Martin Hänsel und Carsten Vollrath: Dienstleistungseinkauf. Die Beschaffung und Bewertung komplexer Service-Bündel. Berlin 2018, ISBN 3-662-57704-6.
 mit Fabian Staiger: Beschaffungskompetenzen 4.0. Berufsbilder im Zeitalter des digitalisierten Einkaufs. Berlin 2020, ISBN 3-662-61837-0.

Weblinks 
 iscm.unisg.ch
 orcid.org

Einzelnachweise 

Mann
Deutscher
Geboren 1973
Wirtschaftsingenieur
Hochschullehrer (Universität St. Gallen)